

Forme Emo

Musique 
 Emo, style de musique rock et sa sous-culture
 Emo pop, genre mélangeant emo et pop punk
 Rap emo, genre mélangeant emo et rap
 Emo, album de Screeching Weasel
 Emo, chanson de Blink-182

Toponymie 

 Emo, canton de l'Ontario, au Canada
 East Moriches, ville de Long Island, aux États-Unis
 Villa Emo, villa en Italie
 Emo est un village du comté de Laois, en Irlande

Patronymie 
 Emo,  famille patricienne de Venise
 Emo de Medeiros (né en 1979), artiste franco-béninois
 Emmanuel Emo, auteur-compositeur-interprète et producteur français

Forme EMO

Sigle 
EMO est un sigle qui peut désigner :
 , une agence américaine responsable de la planification et de la réaction aux désastres.

Patronyme normand
Homonymie de titre